Precious hace referencia a varios artículos:

 Precious, película de 2009 nominada a los premios Óscar.
 «Precious», canción de Depeche Mode.
 Precious, álbum de Cubic U.
 «Precious», sencillo de Glay.
 «Precious», canción de The Jam.
 «Precious», canción de 2010 interpretada por el grupo sueco Ace of Base.